Tournon (Savoia), municipi al departament de Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Tournon-d'Agenais, municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània, França)
 Tournon-Saint-Martin, municipi al departament de l'Indre (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Tournon-Saint-Pierre, municipi al departament de l'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Tournon-sur-Rhône, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cantó de Tournon-Saint-Martin, cantó al districte de Le Blanc (departament de l'Indre, França)